Sirocalodes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Voss 1958. Sirocalodes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Sirocalodes